Kol, membre del poble dels kols, un poble de l'Índia
 Kol o Koil, antic nom d'Aligarh, ciutat d'Uttar Pradesh a l'Índia 
 Dinosaure Kol, gènere de dinosaure troodòntid
 Aka-kol, llengua extinta que es parlava a Andaman (Índia)
 Llengua kol (Nova Britània), llengua aïllada parlada a Nova Britània
 Llengua kol (Camerun), llengua parlada al Camerun
 Llengua kol (Bangladesh), llengua parlada a Bangladesh (una de les llengües Munda)